Ger kan avse:
 Ger – ett slags tält som uppförs för att användas som bostad av flera nomadfolk i Sibirien, se Jurta
Ger, Hautes-Pyrénées – en kommun i departementet Hautes-Pyrénées i regionen Midi-Pyrénées i sydvästra Frankrike.
Ger, Manche – en kommun i departementet Manche i regionen Basse-Normandie i norra Frankrike.
Ger, Pyrénées-Atlantiques – en kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Aquitaine i sydvästra Frankrike.
Ger (kommun) – en kommun i provinsen Girona i autonom region Katalonien i Spanien.